1987 Голяма награда на Мексико е 10-о за Голямата награда на Мексико и четиринадесети кръг от сезон 1987 във Формула 1, провежда се на 18 октомври 1987 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико